De meest kenmerkende of opvallende fase. Onder andere:
crisis (doorverwijspagina)
orgasme, een seksueel hoogtepunt
ziektebeeld, de meest kenmerkende fase of het hoogtepunt daarvan

Plaatsen 
Acme (Canada), plaats in Canada
Acme (Washington), plaats in de Verenigde Staten van Amerika
Acme (Michigan), township in de Amerikaanse staat Michigan

Bedrijven 
Acme (fictief bedrijf), een fictief bedrijf
ACME (Earlsdon), een Brits historisch motorfietsmerk
ACME (Sydney), een Australisch historisch motorfietsmerk

Zie ook 
Acmeïsme (Russisch: акмеизм), een beweging in de Russische dichtkunst